Chickasaw County kan syfta på ett antal olika counties i USA

 Chickasaw County, Iowa 
 Chickasaw County, Mississippi